«А зорі тут тихі» — повість Бориса Васильєва (СРСР, 1969), а також її екранізації:

Екранізації 
 «А зорі тут тихі» — фільм режисера Станіслава Ростоцького (СРСР, 1972).
 «А зорі тут тихі» — фільм режисера Мао Вейнін (Китай-Росія, 2005).
 «А зорі тут тихі» — військова драма режисера Рената Давлетьярова, (Росія, 2015).